Zastawie (ukr. Застав'є́) - obszerna wieś w rejonie lubomelskim obwodu wołyńskiego, położona na wschód od Lubomla. W 2001 roku wieś liczyła 106 mieszkańców.

Bibliografia 
 Mapa WIG 1:100000 „Pas 44 Słup 38 ŚWITAŹ” Warszawa 1933

Linki zewnętrzne 
 Zastawie na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie wołyńskim
Rejon lubomelski